Провинция може да се отнася за:

 Провинция - административна единица;
 Провинция - български вестник;